Бенуа Брюне (; 24 серпня 1968, м. Сен-Анн-де-Бельвю, Канада) — канадський хокеїст, лівий нападник.

Ігрова кар'єра 
Виступав за «Галл Олімпік» (ГЮХЛК), «Монреаль Канадієнс», «Шербрук Канадієнс» (АХЛ), «Федеріктон Канадієнс» (АХЛ), «Даллас Старс», «Юта Гріззліз» (АХЛ), «Оттава Сенаторс».

1986 року був обраний на драфті НХЛ під 27-м загальним номером командою «Монреаль Канадієнс». 

Загалом провів 593 матчі в НХЛ, включаючи 54 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Досягнення 
 Володар Кубка Стенлі — 1993.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Монреаль Канадієнс»
Американські спортивні коментатори